Emmy steht für:

 Emmy (Vorname), weiblicher Vorname – zu Namensträgerinnen siehe dort
 Emmy, eigentlich Emmy Award, bedeutendster Fernsehpreis der Vereinigten Staaten
 Emmy (Schiff, 1847), 1847 in Stockholm gebautes Segelschiff
 Emmy, Elektroroller-Verleiher, siehe Elektromotorroller#Verleihsysteme

Emmy ist der Familienname folgender Personen:
  Cousin Emmy (Cynthia May Carver; 1903–1980), US-amerikanische Country-Sängerin, Entertainerin, Multiinstrumentalistin und Songwriterin

Siehe auch:

 Emmi